Трасс (, ) — фамилия.

Известные носители:
 Трасс, Лиз (род. 1975) — премьер-министр Великобритании.
  (род. 1955) — британская писательница и журналистка.
 Трасс, Райво (1946—2022) — советский и эстонский актёр.
 Трасс, Уоррен (род. 1948) — австралийский политик.
 Трасс, Ханс (1928—2017) — советский и эстонский ботаник.
  (род. 1953) — канадский актёр озвучивания.